Ouragan Guillermo (1997)
 

Guillermo